Knowltonia är ett släkte av skalbaggar. Knowltonia ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Knowltonia